Martín de la Jara kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Martín de la Jara (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Sevilla, 
 Martín de la Jara (kommun), Andalusien, Provincia de Sevilla, 

Robotskapade Spanienförgreningar